Йозеф Франц Шютте
 Маргарете Шютте-Лігоцкі